Tiokampen för herrar vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 7-8 september.

Medaljörer

Resultat

100m

Längdhopp

Kulstötning

Höjdhopp

400m

110m häck

Diskuskast
All distance are in metres.

Stavhopp

Spjutkastning
All distance are in metres.

1500m

Slutlig ställning

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972